Slovo hardware se používá ve více významech:

 hardware – souhrnný název pro technické vybavení počítače (jako protiklad programového vybavení, software)
 Hardware (TV seriál) – britská situační komedie (sitcom)
 Hardware (film) – britský film z roku 1990

Externí odkazy